Een vanggewas kan een groenbemestingsgewas zijn dat na een hoofdgewas geteeld wordt met de bedoeling uitspoeling van meststoffen, vooral nitraat, tegen te gaan. Andere vanggewassen worden gebruikt bij het spuiten van pesticiden en het lokken van ongewenste organismen.

Uitspoeling 
Vanggewassen die geschikt zijn voor uitzaai na de oogst van akkerbouwgewassen om uitspoeling tegen te gaan:
 Winterrogge
 Bladrammenas
 Bladkool
 Gras, vooral Westerwolds raaigras
 Een mengsel van gras en winterrogge
Deze gewassen kunnen voor de winter aanvangt nog voor voldoende grondbedekking zorgen.

Een alternatief is om bij het zaaien van de snijmais er Italiaans raaigras of Engels raaigras tussen te zaaien.

Vanaf 2006 is het verplicht om op zand- en lössgrond direct na de oogst van snijmaïs een vanggewas in te zaaien om uitspoeling tegen te gaan.

Barrièrewerking 
Een barrière van aaneengesloten bomen, struiken of andere gewassen kan als vanggewas dienen. Ze gaat verwaaiing van chemische bestrijdingsmiddelen of over het blad gespoten meststoffen tegen. Zo'n vanggewas moet ten minste even hoog zijn als de hoogste spuitdop van de spuitmachine.

Gewasbescherming 
Een vanggewas kan schadelijke organismen, zoals insecten en aaltjes lokken en er zo voor zorgen dat het hoofdgewas niet of minder aangetast wordt. Zo wordt bladrammenas ingezet bij de bestrijding van het bietencystenaaltje en aardappelmoeheid.

Akkerbouw
Stikstofkringloop